Die Abkürzung OGH steht für:
 den Obersten Gerichtshof:
 Oberster Gerichtshof (Österreich) in Österreich
 Fürstlicher Oberster Gerichtshof in Liechtenstein
 historisch Oberster Gerichtshof für die Britische Zone in Deutschland
 Ostschweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung
 das Office for Global Health im US-Gesundheitsministerium

Abkürzung